Musique Electronique du Cosmos é o quinto álbum de Jean-Jacques Perrey e seu quarto álbum solo, que foi lançado em 1962, dois anos depois de  Mister Ondioline .

Capas 
Existem duas capas de álbum. Um é azul e vários planetas aparecem, acompanhados pelo título do álbum em branco e seu título alternativo. A segunda capa mostra alguns anéis coloridos e abaixo desses anéis você vê um texto que diz o nome do álbum.

Lista de cançoes

The Alien Planet / Cybernuts 
 Ver também Musqiue Electronique du Cosmos (seção de The Alien Planet / Cybernuts)

A primeira e a nona músicas são as versões originais das músicas do álbum de 1958 The Alien Planet / Cybernuts.

Chicken on the Rocks 
O último single do álbum, intitulado Chicken on the Rocks é o mais popular do álbum, essa música foi usada para um comercial chamado "Bing Bang Boing", e também foi
usado a versão do álbum  The Happy Electropop Music Machine  no terceiro capítulo da temporada 14 da série  South Park . 

A música "Chicken on the Rocks" foi recriada para o álbum  The Happy Electropop Music Machine  em colaboração com o compositor Dana Countryman, lançado no
26 de setembro de 2006.

Veja também 
 The Alien Planet / Cybernuts

Links externos 
 Discogs.Com - Musique Electronique du Cosmos

Álbuns de música eletrônica
Álbuns de 1962
Álbuns de Jean-Jacques Perrey